Freibauer steht für:
 Freibauer (Mittelalter), ein Bauer, der eigenen Grund besaß oder diesen von einem Grundherren gepachtet hatte
 Freibauer (Schach) im Schachspiel einen Bauern, der auf seinem Weg zum Umwandlungsfeld durch keinen gegnerischen Bauern aufgehalten oder geschlagen werden kann

Freibauer ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Freibauer (* 1974), österreichische Handballspielerin
 Edmund Freibauer (1937–2022), österreichischer Politiker

Siehe auch: